Charles Leweck (ur. 19 lipca 1983 w Luksemburgu) − piłkarz luksemburski grający na pozycji pomocnika.

Kariera klubowa 
Leweck jest wychowankiem klubu Young-Boys Diekirch. Latem 2003 roku przeniósł się do klubu Etzella Ettelbruck, w którym, z roczna przerwą na występy w Jeunesse Esch (sezon 2010−2011) występuje do tej pory.

Kariera reprezentacyjna 
Leweck w reprezentacji Luksemburga zadebiutował 24 lutego 2004 roku w towarzyskim meczu przeciwko Wyspom Owczym. Na boisku pojawił się w 73 minucie. Do tej pory rozegrał 39 meczów w reprezentacji (stan na 20 czerwca 2013).

Życie prywatne 
Jego brat Alphonse, również jest piłkarzem i graczem reprezentacji Luksemburga.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Profil na stronie footballzz.co.uk

Reprezentanci Luksemburga w piłce nożnej
Piłkarze Jeunesse Esch
Piłkarze Etzelli Ettelbruck
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Luksemburgu (miasto)